Chestnut Mountain steht für:

 Chestnut Mountain (Georgia), Ort im Hall County im US-Bundesstaat Georgia

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Chestnut Mountain (Middlesex County, Connecticut)	
 Chestnut Mountain (Tolland County, Connecticut)	
 Chestnut Mountain (Gilmer County, Georgia)	
 Chestnut Mountain (Rabun County, Georgia, 1184 m)	
 Chestnut Mountain (Rabun County, Georgia, 995 m)	
 Chestnut Mountain (Whitfield County, Georgia)	
 Chestnut Mountain (Kentucky)	
 Chestnut Mountain (Massachusetts)	
 Chestnut Mountain (Montana)	
 Chestnut Mountain (Alexander County, North Carolina)	
 Chestnut Mountain (Avery County, North Carolina)	
 Chestnut Mountain (Buncombe County, North Carolina)	
 Chestnut Mountain (Caldwell County, North Carolina, 1012 m)	
 Chestnut Mountain (Caldwell County, North Carolina, 561 m)	
 Chestnut Mountain (Caldwell County, North Carolina, 714 m)	
 Chestnut Mountain (Cherokee County, North Carolina)	
 Chestnut Mountain (Haywood County, North Carolina)	
 Chestnut Mountain (Jackson County, North Carolina, 1272 m)	
 Chestnut Mountain (Jackson County, North Carolina, 1317 m)	
 Chestnut Mountain (Macon County, North Carolina, 1040 m)	
 Chestnut Mountain (Macon County, North Carolina, 1155 m)	
 Chestnut Mountain (McDowell County, North Carolina)	
 Chestnut Mountain (Polk County, North Carolina)	
 Chestnut Mountain (Transylvania County, North Carolina, 1014 m)	
 Chestnut Mountain (Transylvania County, North Carolina, 1127 m)	
 Chestnut Mountain (Transylvania County, North Carolina, 865 m)	
 Chestnut Mountain (Transylvania County, North Carolina, 920 m)	
 Chestnut Mountain (Watauga County, North Carolina)	
 Chestnut Mountain (Wilkes County, North Carolina, 700 m)	
 Chestnut Mountain (Wilkes County, North Carolina, 750 m)	
 Chestnut Mountain (Wilkes County, North Carolina, 767 m)	
 Chestnut Mountain (Yancey County, North Carolina, 1142 m)	
 Chestnut Mountain (Yancey County, North Carolina, 1177 m)	
 Chestnut Mountain (Yancey County, North Carolina, 979 m)	
 Chestnut Mountain (Pennsylvania)	
 Chestnut Mountain (South Carolina)	
 Chestnut Mountain (Cocke County, Tennessee, 831 m)	
 Chestnut Mountain (Cocke County, Tennessee, 880 m)	
 Chestnut Mountain (Polk County, Tennessee, 644 m)	
 Chestnut Mountain (Polk County, Tennessee, 918 m)	
 Chestnut Mountain (White County, Tennessee)	
 Chestnut Mountain (Appomattox County, Virginia)	
 Chestnut Mountain (Bedford County, Virginia)	
 Chestnut Mountain (Botetourt County, Virginia)	
 Chestnut Mountain (Pulaski County, Virginia)	
 Chestnut Mountain (Smyth County, Virginia)	
 Chestnut Mountain (Washington County, Virginia)	
 Chestnut Mountain (West Virginia)